Red Courage – film del 1921 diretto da Reeves Eason (B. Reeves Eason)
Red Courage – cortometraggio del 2012 diretto da Scott Edge